Getto – odizolowane miejsce wybrane dla przymusowego zamieszkania mniejszości narodowej, kulturowej bądź religijnej; socjologicznie: uboga i zaniedbana dzielnica, zamieszkana przez określoną rasę, grupę etniczną lub kulturową, charakteryzująca się wysokim stopniem przestępczości i wykluczenia społecznego.

Muzyka
 Getto (album) –  album grupy Sweet Noise

Muzycy
 Ghetto (Getinjo), właściwie Getoar Aliu - kosowski raper
 Ghetto Geasy, właściwie Getoar Selimi - kosowski raper